Улица Пирогова () — улица в Новозаводском районе города Чернигова. Пролегает от проспекта Мира до улицы Старобелоусская.  

Примыкает улица Любечская.

История    
Надеждинская улица проложена в конце 19 века и была застроена индивидуальными домами. 

После Великой Отечественной войны здесь были возведены несколько 5-этажных домов, станция переливания крови (дом № 13), 4-этажный родильный дом (позже был передан под женскую консультацию), 6-этажная детская больница (дом № 16) с поликлиникой (дом № 15) и 9-этажный корпус городской больницы (дом № 7).

В 1960 году улица получила современное название — в честь хирурга, доктора медицины, члена-корреспондента Петербургской академии наук Николая Ивановича Пирогова.

Застройка 
Улица пролегает в юго-западном направлении. 

Начало улицы (до примыкания Любечской улицы) занято территорией медицинских учреждений, многоэтажной жилой (5-этажные дома) и усадебной (6 домов возле проспекта Мира) застройкой. Конец улицы занят преимущественно усадебной и частично многоэтажной жилой (два 5-этажных дома) застройкой.  

Учреждения: 
 дом № 4/44 — Инфекционное отделение Черниговской областной больницы 
 дом № 7 — Черниговская городская больница № 1
 дом № 8/44 — Палатный корпус (кардиология, гастроэнтерология, эндокринология, пульмонология)  
 дом № 13 — Станция переливания крови
 дом № 15 — Поликлиническое отделение Черниговской областной детской больницы
 дом № 16 — Черниговская областная детская больница 
 дом № 17 — детсад № 68

Примечания

Литература 
 Чернігівщина: Енциклопедичний довідник, К.: УРЕ і м. М. П. Бажана, 1990. — С. 624 ПИРОГОВА ВУЛИЦЯ
 Сапон В. . Вулиці старого Чернігова: Історико-краєзн. етюди. — Чернігів: РВК «Десн. правда», 2007. — 128 с.
 

Улицы Чернигова